Мундерих (Мондерих; ) — франкский принц первой половины VI века, восставший против короля Австразии Теодориха I и хотевший занять престол.

Около 534 года Мундерих решил больше не служить королю Теодориху и сам себя провозгласил королём Австразии. Часть франков, в основном простолюдины, присягнули ему на верность. Теодорих, после попытки мирных переговоров, в ходе которых он даже предлагал разделить королевство, собирал войско и выступил против претендента. Мундерих, понимая, что ему не победить в битве, укрылся со своим семейством и верными ему людьми в крепости Витри. Семидневная осада войском Теодориха была безрезультатной, и тогда король послал в крепость для переговоров некоего Арегизела. Последний, обещая королевское прощение, выманил Мундериха из крепости, и после условного сигнала его люди напали на вождя мятежа. Мундериху удалось убить Арегизела, но он погиб в бою с его людьми.

Источники 
В «Истории франков» Григорий Турский так описывал связанные с Мундерихом события:

«И вот Мундерих, выдававший себя за королевского родственника, возгордившись, сказал: „Какое мне дело до короля Теодориха? Ведь и у меня должен быть королевский трон, как и у него. Я пойду и соберу свой народ, и потребую от него клятву в верности, чтобы Теодорих знал, что я такой же король, как и он“. Он пошёл и начал совращать народ, говоря; „Я вождь. Следуйте за мной, и будет вам хорошо“. И за ним последовала толпа, состоящая из простых людей, и, как это обычно бывает по человеческой слабости, они присягнули ему на верность и оказали ему королевские почести. Когда Теодорих узнал об этом, он направил к нему послов со словами: „Приходи ко мне, и если тебе должна принадлежать какая-либо часть из владений моего королевства, то возьми её“. А говорил Теодорих эти слова из хитрости и, конечно, для того, чтобы, когда он придёт к нему, убить его. Но тот не захотел идти, говоря: „Идите и сообщите вашему королю, что я такой же король, как и он“. Тогда Теодорих приказал войску выступить, чтобы силой захватить Мундериха и наказать его. Узнав об этом, Мундерих, не имея сил для защиты, укрылся со всем своим имуществом в стенах крепости Витри и постарался там укрепиться со всеми теми, кого он уговорил присоединиться к нему. И вот войско выступило и, окружив крепость, осаждало её в течение семи дней. Мундерих же, отражая со своими натиск, говорил: „Будем храбро стоять и сражаться вместе до самой смерти и не покоримся недругам“. И хотя войско и метало со всех сторон копья в крепость, однако оно не имело никакого успеха, о чём и сообщили королю. Он же послал одного из своих людей по имени Арегизил [к Мундериху] и при этом сказал ему: „Ты видишь,— говорит король,— этот вероломный превосходит нас своим упорством. Иди к нему и дай ему клятву в том, что он может, не опасаясь, выйти оттуда. А когда он выйдет, ты его убей, уничтожив этим память о нём в нашем королевстве“. Арегизил ушёл и сделал так, как ему было приказано. Однако прежде он условился со своими людьми, говоря им: „Когда я произнесу вот такие-то и такие-то слова, вы тотчас бросайтесь на него и убивайте“.

Войдя в крепость, Арегизил сказал Мундериху: „До каких пор ты будешь здесь сидеть, как глупец? Неужели у тебя надолго хватит сил сопротивляться королю? Ведь у тебя уже нет пищи! Когда голод тебя прижмёт, ты сам выйдешь и предашь себя в руки недругов, и умрёшь, как собака. Послушайся лучше моего совета и покорись королю, чтобы остаться в живых тебе и сыновьям твоим“. Тогда Мундерих, поддавшись на такие речи, сказал: „Если я выйду, король меня схватит и убьёт меняй моих сыновей, и всех моих сообщников, которые присоединились ко мне“. Арегизил ответил ему: „Не бойся, а если захочешь выйти, то доверься клятве, что будешь в безопасности за содеянное тобой, и безбоязненно предстань перед королём. Не бойся, ты будешь для него тем же, что и прежде“. На эти слова Мундерих ответил: „О если бы я был уверен в том, что меня не убьют!“. Тогда Арегизил, положив руки на священный алтарь, поклялся в том, что он по выходе останется невредимым.

И вот после этой клятвы Мундерих вышел за ворота крепости, держа за руку Арегизила, а люди Арегизила издали смотрели, разглядывали его. Тогда Арегизил произнёс слова, служившие условным знаком: „Эй, люди, что вы так внимательно смотрите? Неужели вы никогда раньше не видели Мундериха?“. И тотчас же люди Арегизила бросились на Мундериха. А тот, догадываясь в чём дело, сказал: „Мне очень ясно, что этими словами ты подал знак своим людям убить меня; но я тебе скажу, что за то, что ты обманул меня, нарушив клятву, никто тебя не увидит больше в живых“. И, метнув копьё в плечо Арегизила, он пронзил его; тот упал и умер. Затем, вынув меч из ножен, Мундерих со своими людьми учинил большую резню среди людей Арегизила; и он не переставал убивать тех, кого он мог настичь, до тех пор, пока он сам не испустил дух. Когда Мундерих был убит, его имущество передали казне.»

Его претензии к трону кажутся обоснованными о чём свидетельствуют два факта из рассказа Григория Турского. Во-первых, часть народа присягает Мундериху на верность, что вряд ли бы сделала для обманщика, во-вторых, Теодорих признаёт обоснованность его претензий, предлагая раздел королевства.

В «Житии святого Гундульфа» (XII век) даётся несколько указаний о родственных связях отцеубийцы Хлодериха и отца святого Гундульфа и его брата Бодогизеля. Сомнение вызывает только смешение двух Бодогизелей: брата Гундульфа и отца Арнульфа Мецкого).

«Гундульф сын Мундериха, убитого по приказа короля Австразии Теодориха I за покушение на его власть, воспитывался вместе со своим братом Бодогизелем при дворе Хлотаря I. В старости, осыпанный милостями короля Теодеберта II, он даёт наставление своему племяннику Арнульфу, сыну Бодогизеля: „Слушай меня, любимый племянник. Проклятие от Бога на наш род начались со смертью от меча Мундериха, сына отцеубийцы Хлодериха. Молись, чтобы Христос не покарал нас, ибо Бог проклял потомков Хлодериха до третьего и четвёртого колена“. Отказавшись от света, Гундульф постригся в монахи, и после смерти Монульфа, стал епископом в Тонгерене, в возрасте семидесяти шести лет».

Это позднее свидетельство долгое время не рассматривалось, так как противоречило официальной версии, принятой в средние века, согласно который святой Арнульф был сыном епископа Мецкого Арноальда. Фальсификации того времени могли заключать в себе смесь истины с вымыслом, когда данных не хватало. Действительно епископство Тонгерен, подвергаясь нападением фризов, перенесло свою резиденцию сначала в Маастрихт, а потом в Льеж. Документы в ходе переездов могли потеряться и быть обнаруженными только в XII веке, когда они и легли в основу жития святого Гундульфа.

Семья

Предки 
Из рассказа Григория Турского можно сделать вывод, что Мундерих — потомок королей Кёльна, Сигиберта Хромого и его сына Хлодериха. Кристиан Сеттипани считал, что хронологически, Мундерих может быть сыном только Хлодериха, умершего в 508 году.

Это родство объясняет претензии Мундериха:
 После смерти Хлодериха, Григорий Турский рассказывает, что рипуарские франки выбирают Хлодвига I своим королём: действительно, даже если Мундерих действительно сын Хлодериха, он слишком мал чтобы править.
 После смерти Хлодвига в 511 году выборов нового короля Кёльна не проводят: с одной стороны, потому что Мундерих всё ещё ребёнок, с другой стороны, потому что сыновья Хлодвига не желают чтобы часть королевства франков ушла из под их контроля. Королевство Кёльна окончательно присоединено к королевству Австразии, которое наследует Теодорих.
 Ставший взрослым к 534 году, Мундерих пытается вернуть утраченные права на королевство.

Дети 
Согласно «Житию Святого Гундульфа», у Мундериха было два сына:
 Гундульф († 607) вице-король Австразии, епископ в Тонгерене с 600 года.
 Бодогизель, идентифицируется с одноимённым патрицием Прованса, бывшим затем герцогом в Австразии и умершем в 585 году.

Житие Святого Гундульфа указывает, кроме того, на родство святого Арнульфа, епископа Меца и сына Бодогизеля с Гундульфом. Арнульф был nepos Гундульфа. Термин nepos в этом случае обозначает внучатого племянника и, следовательно, Муммолин, граф Суассона и дедушка по отцовской линии Арнульфа, был братом Гундульфа и третьим сыном Мундериха. Муммолин известен в истории тем, что был графом Суассона и майордомом в Нейстрии в 566 году, отцом Бабона и Бодогизеля, послов в Византии, первого в 584 году, второго в 589 году.

Супруга 
Ни в одном историческом документе не упоминается супруга Мундериха. Григорий Турский в VI книге своей Истории рассказывает: «Хильдеберт послал в Марсель Гундульфа, из сенаторского рода, ставшего герцогом из доместика. Так как Гундульф не осмелился идти через королевство Гунтрамна, он пришёл в Тур. Я принял его дружелюбно и, узнав, что он дядя моей матери, держал его у себя пять дней, после чего, дав ему всё необходимое, позволил идти.» Венанций Фортунат в Житии святой Радегунды упоминал Гундульфа, избранного епископом Меца, но вскоре сменённого Агиульфом. Хотя некоторые историки смешали двух Гундульфом, надо признать что их было двое:
 Гундульф, сенаторского рода, герцог в Австразии, патриций Прованса с 581 по 583 год, епископ Меца в 591 и вероятно умерший вскоре после назначения.
 Гундульф, франкского рода, вице-король Австразии, епископ в Тонгерене с 600 года, умерший в 607 году.

Полное совпадение имён, близких по своему положению в одном королевстве, живущих в одно время может указывать на их родство, которое могло прийти только по материнской линии, так как они представители разных родов. Вероятно мать Гундульфа де Тонгерен, была сестрой Гундульфа Мецкого.

Гипотетическая генеалогия

Литература 
 Christian Settipani. Les Ancêtres de Charlemagne. — Paris, 1989, 170 p. (ISBN 2-906483-28-1)
 Christian Settipani. «L’apport de l’onomastique dans l'étude des généalogies carolingiennes», dans Onomastique et Parenté dans l’Occident médiéval. — Oxford, Prosopographica et genealogica, 2000, 310 p. (ISBN 1-900934-01-9), p. 185—229

Франкская знать
Претенденты на престол
Предводители восстаний VI века
Персоналии:Период Меровингов